A Hidegkút településnév jelentései:

 Hidegkút, más néven Veszprémhidegkút, község Veszprém megyében a Veszprémi kistérségben
 Hidegkút (Fântânele), község Romániában Bákó megyében
 Hidegkút (Vidacutu), község Romániában Hargita megyében
 Hidegkút (Zimná Studňa), Kapinémetfalu része Szlovákiában az Eperjesi kerület  Eperjesi járásában

Lásd még 
 Keszőhidegkút, község Tolna megyében a Tamási kistérségben
 Kishidegkút Hidegkút része Veszprém megyében a Veszprémi kistérségben
 Láposhidegkút (Mocira), község Romániában Máramaros megyében
 Magyarhidegkút (Vidacutu Unguresc), Hidegkút (Vidacutu) község része Romániában Hargita megyében
 Medveshidegkút (Studená), község Szlovákiában az Besztercebányai kerület  Rimaszombati járásában
 Nagyhidegkút, Hidegkút része Veszprém megyében a Veszprémi kistérségben
 Némethidegkút (Deutsch Kaltenbrunn), község Ausztriában Burgenland tartományban
 Oláhhidegkút (Vidacutu Romăn), más néven Székelyhidegkút, Hidegkút (Vidacutu) része Romániában Hargita megyében
 Olthidegkút (Făntăna), Olthévíz része Romániában Brassó megyében
 Pesthidegkút, Budapest főváros része
 Pozsonyhidegkút (Dúbravka), Pozsony szlovák főváros része
 Pusztahidegkút (Hideaga), község Romániában Máramaros megyében
 Székelyhidegkút (Vidacutu Romăn), más néven Oláhhidegkút Hidegkút (Vidacutu) része Romániában Hargita megyében
 Temeshidegkút (Guttenbrunn), Zábrány része Romániában Arad megyében
 Vashidegkút (Cankova), község Szlovéniában a Muravidéken, a Muramenti régióban
 Veszprémhidegkút, azonos a Veszprém megyei Hidegkúttal